de heilige Lucia van Syracuse
de eilandstaat Saint Lucia
de Sint-Luciavloed
een stad in het iSimangaliso Wetland Park